Беккер, Павел Анатольевич (род. 1975) — украинский спортсмен, мастер спорта по стрельбе из лука.
 Беккер, Павел Васильевич (1807—1881) — археолог, профессор.